Mærsk M-Klasse steht für:
 Mærsk M-Klasse (1988), ab 1988 gebaute Serie von Containerschiffen
 Mærsk M-Klasse (2008), ab 2008 gebaute Serie von Containerschiffen

 siehe auch
 M-Klasse, Ankerziehschlepper der Reederei Maersk Supply Service, siehe Salt 200 AHTS